Мыс Муравьёва — мыс в Хабаровском крае, на западном берегу пролива Невельского.
 Мыс Муравьёва — утёс на Дальнем Востоке, в долине левого берега Амура. С Амура кажется фигурой человека и медведя. У коренных народов утёс известен под именем «Оанта» и считается священным.
 Мыс Муравьёва — мыс в заливе Советская Гавань Татарского пролива.

Примечания